Colusa (Califórnia) — cidade-sede do condado de Colusa
 Condado de Colusa

Desambiguações de topônimos